Буряков — русская фамилия. Известные носители:

 
 Буряков, Денис Викторович (род. 1981) — российский флейтист.
 Буряков, Сергей Константинович (род. 1972) — российский деятель высшего образования в системе МВД.
 Буряков, Юрий Фёдорович (род. 1934) — советский и узбекский археолог, историк-востоковед.